Алленві́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 80 км на захід від Парижа, 105 км на північний захід від Орлеана, 33 км на північний захід від Шартра.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Алленвіль на сайті французького Національного інституту географії
 Алленвіль на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Алленвіль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер і Луар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ер і Луар